Windfang (v. dt. ‚den Wind fangen‘) steht für:

 Windfang (Architektur), ein kleiner Vorraum eines Gebäudes.
 Windfang (Jagd), in der Jägersprache die Nase des Rehwildes
 Windfang (Uhr), eine Luftbremse in einem Uhrwerk oder einer Spieldose

namentlich:
 Windfang (Gemeinde Stams), Dorf in der Gemeinde Stams, Bezirk Imst, Tirol 
 Besucherwindanlage Windfang

Siehe auch:

 Badgir („Windfänger“)